Ліанозово — колишнє селище, в 1960 році включене в межу м. Москви.
 Ліанозово — район Москви.
 Ліанозово — пасажирська платформа Савеловського напрямку Московської залізниці в Москві.
 «Ліанозово» — запланована станція Московського метрополітену.